Жарми́нский район (, ранее Джарминский район) — район в центре  Абайской области в Казахстане. Административный центр района — село Калбатау.

География 
Район расположен в центральной части Абайской области. Граничит на западе с Абайским районом, на северо-западе — с территорией города областного подчинения Семей, на северо-востоке — с Уланским районом, на востоке — Кокпектинским районом, на юго-востоке — с Тарбагатайским районом, на юге — с Аягозским районом.

Территорию района пересекают: Туркестано-Сибирская железнодорожная магистраль и железнодорожная линия Шар—Защита; автомагистрали государственного значения Алматы—Риддер и Омск—Майкапчагай. Протяженность автомобильных дорог района составляет 1033,5 км.

Рельеф территории мелкосопочно-равнинный, на востоке горный (хребет Калба). Сопки Аскарлы, Сарыжал, Карауылтобе, Жуантобе, Барактыкан, Акбиик, Карамурын с абсолютной высотой 500—865 м. На юго-востоке расположены сопки Сарыжал, Кандыгатай, Жумагул, Каргалы, Желдикара и др. с абсолютной высотой 780—1090 м. В недрах имеются запасы золота, кобальта, никеля, кадмия, вольфрама, строительных материалов и др. Климат континентальный. Средние температуры января от −16 до −18°С, июля 20-22°С. Среднегодовое количество атмосферных осадков 200—300 мм. По территории района протекают pеки Шар и его левый приток Жарма, Кокпекты и Ащысу. В западной части множество озер. Самые крупные: Казылжан, Балыкшы, Шолактерек, Аксор, Талдыколь, Ащыколь, Карасор. На р. Шар построено водохранилище. Почвы чернозёмные, встречаются солонцы. Растут ковыль, полынь, типчак, овсец. Обитают бурый медведь, кабан, волк, лисица, корсак и др. Промышленные предприятия по добыче и производству цветных и редких металлов. Бокинский ГОК и рудники Акжол, Ауэзов, Бокинский, завод строительных материалов в Суыкбулаке. Основная отрасль сельского хозяйства — животноводство: разводят овец и коз, крупный рогатый скот, лошадей и свиней.

История 
Джарминский район Семипалатинского округа образован 17 января 1928 года из Чарской, частей Колбинской и Красно-Октябрьской волостей Усть-Каменогорского уезда, части Кокпектинской волости Зайсанского уезда и части Луначарской волости Семипалатинского уезда. Центр — посёлок при станции Джарма.

17 декабря 1930 года окружное деление ликвидировано и введено районное деление, в основу которого положены укрупнённые районы — части Жана-Семейского и Усть-Каменогорского районов присоединены к Джарминскому району, центром района утверждено село Георгиевка.

20 февраля 1932 года образована Восточно-Казахстанская область, в состав которой вошёл Джарминский район с центром в селе Георгиевка.

14 октября 1939 года Жарминский (Джарминский) район передан из Восточно-Казахстанской области в состав вновь образованной Семипалатинской области.

16 октября 1939 года из состава района во вновь образованный Чарский район выделены пять сельсоветов и Чарский поссовет.

2 января 1963 года в рамках административно-территориальной реформы образован Жарминский сельский район с центром в селе Георгиевка. В его состав из Чарского района переданы семь сельсоветов.

31 декабря 1964 года объединены Жарминский сельский и Чарский промышленный районы с центром в селе Георгиевка.

10 марта 1972 года из состава Жарминского района во вновь организованный Чарский район переданы четыре сельсовета и посёлок Ауэзов.

3 мая 1997 года Семипалатинская область упразднена, Жарминский район вошёл в состав Восточно-Казахстанской области.

23 мая 1997 года в состав Жарминского района вошла территория упразднённого Чарского района.

Население 
Национальный состав (на начало 2019 года):
 казахи — 35 103 чел. (92,26 %)
 русские — 2 229 чел. (5,86 %)
 немцы — 215 чел. (0,57 %)
 чеченцы — 143 чел. (0,38 %)
 татары — 131 чел. (0,34 %)
 украинцы — 81 чел. (0,21 %)
 узбеки — 44 чел. (0,12 %)
 другие — 102 чел. (0,27 %)
 Всего — 38 048 чел. (100,00 %)

Административно-территориальное деление 
Административно-территориальное деление района:

Достопримечательности 
 мавзолей Баянбая Байыс-улы (1861—1924)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Акима Жарминского района Восточно-Казахстанской области 
 На официальном сайте Акима Восточно-Казахстанской области

Жарминский район